Чебалсу:

'Реки в Кемеровской области
Чебалсу (приток Когасунга)
Чебалсу (приток Мрассу)
Чебалсу (приток Томи)